Патриаршая область

 Патриаршая область — название территории, находящейся в церковном отношении в непосредственном ведении Патриарха Московского и всея Руси. Фактически то же самое, что и Московская митрополия.
 Патриаршая область («Патриаршина») — земли, находившиеся в ведении Патриаршего двора в допетровское время. Ныне это территория Орехово-Зуевского района Московской области и прилегающих районов Владимирской области.
 «Патриаршина» — историческое самоназвание местности в современном Орехово-Зуевском районе Московской области, включающей город Орехово-Зуево и деревни к югу от него со значительной долей старообрядческого населения.